Head (film), een film van Bob Rafelson
Head (muziekalbum), een album van The Monkees
<head> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen